Сергеевская — название населённых пунктов в России:

 Сергеевская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Сергеевская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Сергеевская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Сергеевская — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Сергеевская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Сергеевская — деревня в Кадыйском районе Костромской области.

См. также 
 Сергеевский
 Сергеевское
 Сергиевская